L’expression empreinte numérique désigne une donnée numérique de petite taille qui permet d’identifier une donnée plus large. Elle est utilisée dans différents contextes et désigne :

 en algèbre ou en algorithmique, le résultat d’une fonction de hachage ; plus particulièrement :
 une empreinte de clé publique, le résultat d’une fonction de hachage utilisée en cryptographie,
l’empreinte de Rabin, calculée sur des polynômes opérant sur un corps fini ;
 en traitement du signal, l’empreinte acoustique ;
 en informatique :
 une somme de contrôle, associée à un fichier ou un message et servant à vérifier que son intégrité a été préservée ;
l’empreinte digitale d'appareil qui identifie un appareil informatique à partir de différents facteurs ;
 plus particulièrement le dessin créé par la technique du , identifiant certaines caractéristiques de l’appareil ;
 le résultat de la prise d'empreinte de la pile TCP/IP, technique d’identification du système d’exploitation ;
 en sécurité informatique, les données issue du footprinting, la récolte d’informations sur un système informatique distant.